Date kan syfta på:

Kultur 
 Date, svenskt dansband

Geografi 

 Date, Fukushima, stad, Fukushima prefektur, 
 Date, Hokkaido, stad, Hokkaido prefektur,

Produktserie 
 Date (doftserie) vars olika doftserier hade kvinnonamn, exv. Pamela